De vierde etappe van de Ronde van Frankrijk 2013 werd verreden op dinsdag 2 juli 2013. Het was een ploegentijdrit over een afstand van 25 kilometer in de Zuid-Franse stad Nice.

Parcours 
Het betrof een korte etappe over nagenoeg vlak terrein.

Verloop 
Omega Pharma-Quick Step, als tweede team gestart, zette meteen een scherpe tijd neer. Met een tijd van 25,57 had het team een gemiddelde van 57,8 km/u, de snelste ploegentijdrit ooit in de Ronde van Frankrijk. Sky Procycling wist in de buurt te komen, maar had uiteindelijk 2 seconden meer nodig. Team Saxo-Tinkoff verloor Benjamín Noval door een val, maar scoorde wel de tweede tussentijd, 1 seconde achter Omega Pharma. Bij de finish waren ze derde op 8 seconden.

Orica-Greenedge leek lang net achter Omega Pharma te eindigen, maar wist met een snelle laatste kilometer net een seconde voorsprong te scoren. De teams na Orica-Greenedge, zoals BMC Racing Team en RadioShack-Leopard konden niet bij de absolute top van het klassement komen, en dus won Orica-Greenedge, wat betekende dat Simon Gerrans de gele trui mocht aantrekken.

Tussenstanden

Uitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave 
  Ted King (Cannondale); buiten tijd

Externe links
 De route van de 4e etappe op www.letour.fr

04
Sport in Nice
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur